Britanski muzej (prirodoslovlje)), bivše ime Prirodoslovnog muzeja u Londonu, u uporabi do 1992. godine
 Britanski muzej (postaja podzemne željeznice), u Londonu, zatvorena 1933. godine
 The British Museum Is Falling Down, novela Davida Lodgea iz 1965. godine
 The British Museum Friends, milosrdna organizacija u Ujedinjenom Kraljevstvu
 Algoritam Britanskog muzeja, naći nalaženja točnog odgovora tako što se ispita sve mogućnosti